AutoTURN ist eine 2D und auch 3D (AutoTURN Pro 3D) CAD Software, eine Applikation auf AutoCAD, MicroStation, BricsCAD und ZWCAD. Sie wird entwickelt und unterstützt durch Transoft Solutions Inc. (Canada) und Transoft Solutions (Europe) B.V. Neben einer Anzahl von Verwendungsmöglichkeiten analysiert und simuliert AutoTURN Schleppkurven für komplexe Fahrzeugmanöver.

Geschichte 
 AutoTURN wurde 1991 von Milton Carrasco entwickelt, der diese praktische Applikation als Diplomarbeit an der University of Calgary fertigstellte. Die erste Version von AutoTURN lief auf Autodesks AutoCAD Version 9.

 1992 wurde AutoTURN 2.0 herausgegeben und war die erste Version, die kompatibel war mit Bentley Systems MicroStation Unix. Die Fahrzeugbibliothek, die für die Simulation und Analyse von Schleppkurven enthalten war, war eingeschränkt und ermöglichte lediglich Simulationen von Vorwärtsmanövern. AutoTURN 2.0 war kompatibel mit AutoCAD Version 10 und dann der Unix Version von MicroStation V 3.4.

 AutoTURN 3.0 wurde 1993 herausgebracht, weniger als 1 Jahr nach AutoTURN 2.0. Die AutoTURN Version 3.0 enthielt viele Upgrades. Diese Version enthielt erweiterte Fahrzeugbibliotheken und eine Ergänzung mit Flugzeugen. (Diese Ergänzung kam 1995 als eigenständige Software heraus mit dem Namen AutoTURN Aircraft). Neben anderen Verbesserungen erlaubte AutoTURN 3.0 dem Nutzer, Animationen gleichzeitiger Simulationen von zwei Fahrzeugen in Vor- und Rückwärtsfahrten abzuspielen. Simulationen waren nur möglich auf vorgezeichneten Leitlinien.

 2000 erschien AutoTURN 4.0, welche nun international genutzt werden konnte. Es war die erste Version in verschiedenen Sprachen. Neben vielen Verbesserungen enthielt AutoTURN 4.0 erweiterte internationale Fahrzeugbibliotheken. Zur Berücksichtigung vieler neuer Eigenschaften war eine erhebliche Änderung von Interface und Funktionalität notwendig. Die Veränderung des Interface enthielt eine neue Werkzeugleiste. Auch wurden Werkzeuge eingebaut, die dem Nutzer die Simulation von Manövern ohne Leitlinie ermöglichten. AutoTURN 4.0 führte das Konzept des aktiven Pfades und der aktiven Simulation ein, welches ermöglichte, verschiedene Funktionen wiederholt zu nutzen, ohne dabei Objekte neu wählen zu müssen. Wie die Vorgänger-Versionen enthielt auch AutoTURN 4.0 eine ergänzende Funktion für Flugzeuge.

 2004 wurde AutoTURN 5.0 herausgebracht, welche neben vielen anderen Funktionen den Heuristik-Algorithmus für Tracking, Erstellung von Simulationen auf Spline-Elementen und verbessertes Layer-Management für Simulationen vorstellte. Die Datei der Fahrzeugbibliothek wurde umgeändert in eine durchsuchbare Datenbank mit internationalen Fahrzeugstandards. Durch Einführung dieser Funktionen enthielt AutoTURN 5.1 die Möglichkeit zur Einstellung des Verhältnisses von der Vorder- zur Hinterachslenkung. Ergänzend enthielt Version 5.1 die Möglichkeit, Simulationen durchlaufend abzuspielen.

 2008 erschien AutoTURN 6.0, welches ergänzende Simulationsfunktionen beinhaltete. Es baute auf der in 5.1 eingeführten Funktion für das Abspielen von Simulationen auf und enthielt die Möglichkeit, Videoaufnahmen zu erstellen. Funktionen für die Wiedergabe realistischer Fahrzeugdraufsichten sowie Abrundung von Fahrzeugecken wurden in diese Version integriert.

Daten und Fakten

Siehe auch 
 CAD

Weblinks 
 AutoTURN Information Website Transoft Solutions (Europe) B.V.
 AutoTURN Website Transoft Solutions (Europe) B.V.

Quellen 

CAD-Programm
Windows-Software